Светлополянский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Светлополянский сельсовет — в Кетовском районе Курганской области.
 Светлополянский сельсовет — в Болотнинском районе Новосибирской области.